Havdrup (plaats), plaats in Denemarken
 Havdrup (parochie), parochie in Denemarken